Dies ist eine Liste der Minister für den öffentlichen Dienst, Transport und Telekommunikation Osttimors () seit der Ausrufung der Unabhängigkeit 1975. Zusätzlich werden die dem Ministerium für den öffentlichen Dienst, Transport und Telekommunikation zugeordneten Vizeminister und Staatssekretäre angegeben. Teilweise wurde das Ressort auch auf zwei Ministerien verteilt, die hier mit einbezogen sind.

Minister für den öffentlichen Dienst, Transport und Telekommunikation Osttimors

Vizeminister

Staatssekretäre

Weblinks 
 Facebook-Auftritt des Ministers Salvador Eugénio Soares dos Reis Pires

Einzelnachweise 
Für Belege siehe Artikel zu den einzelnen Regierungen.

Osttimor
!
Offentlicher Dienst Minister